Трюк (фр. truc — «фокус»):

 Трюк — эффектный приём, требующий мастерства от исполнителя
 Трюк — обман (словесный или действием) с целью наживы
 «Трюк» (Trick) — фильм Джима Фолла (1999)
 Мадам Трюк — один из персонажей волшебного мира Гарри Поттера
 Трюк, Марсель (1909—1989) — французский кинорежиссёр